Carrière se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elie-Abel Carrière
 Élie Abel Carrière